, более известен как  — известный японский мангака, автор многочисленных произведений в жанре научной фантастики, ужасов и эротики. Широко известен благодаря таким произведениям, как Cutie Honey, Devilman и Mazinger Z в 70-е годы, также известен как создатель манги с элементами эротики и чёрного юмора. Так как в период с 60-х по 70-е годы манга создавалась для детской аудитории, работы Нагаи считались радикальным новшеством, пользуясь огромной популярностью, но в то же время вызывали массовые протесты и скандалы, доходившие до публичных сожжений книг. Нагаи также сыграл ключевую роль в развитии меха как жанра аниме.

Ранняя жизнь 

Го Нагаи родился 6 сентября 1945 года в префектуре Исикава, городе Вадзима; его отца звали Ёсио, а мать — Фудзико. В семье было всего 5 детей. После смерти отца Киёси вместе со своей матерью и четырьмя братьями переехал в Токио. В детстве интересовался творчеством Гюстава Доре (в частности японской редакцией Божественной комедии) и Осаму Тэдзуки (с того момента как его брат дал Киёси почитать копию манги ).

После того как Киёси окончил высшую школу в Итабаси, Токио, он начал всерьёз увлекаться мангой. Перед поступлением в университет Васэда у Киёси началась тяжёлая диарея, которая длилась 3 недели. Нагаи, будучи уверенным, что умирает, решил оставить «свой отпечаток», написав собственное произведение. Вскоре его доставили в больницу и выяснили, что молодой человек болел колитом, и он быстро вылечился при правильном уходе. Это событие радикально изменило жизнь Нагаи: он бросил школу при университете на третьем месяце, решив твёрдо начать свою карьеру мангаки.

Киёси при поддержке брата Ясутаки создал свои первые манга-произведения. Сначала дела шли плохо; мать категорически выступала против того, чтобы Нагаи становился мангакой, а работы, отправленные на публикацию, были все отклонены. Существует распространённая версия, что этому способствовала мать, которая тайно связывалась с издательствами, отговаривая их брать работы Нагаи. Несмотря на это, Сётаро Исиномори из издательства Shōnen Sunday первый заинтересовался работами Киёси и решил лично связаться с ним. Так благодаря нескольким экспериментальным работам, созданным вместе с братом Ясутакой, Киёси Нагаи был принят в студию Исиномори в 1965 году.
 
Экспериментальная манга была создана в жанре научной фантастики о ниндзя, ставшей прототипом для другой работы — Kuro no Shishi. Нагаи на тот момент было 19 лет, в течение года он написал 88 страниц. Однако у манги всё ещё не было названия. Исиномори, увидев работу похвалил Нагаи, но заметил, что сюжет получился слишком скомканным, и его нужно перепроверить. Через несколько дней Исиномори пригласил Нагаи помочь в создании манги, которая однако так и не публиковалась и была забыта до 2007 года, когда вышла в журнале  под названием . Формально начало карьеры Го Нагаи можно считать 1967 годом, хотя и тогда молодой человек встречал сопротивление со стороны матери.

Первые работы 

После сотрудничества с Сётаро Исиномори Нагаи создаёт свою первую профессиональную работу , короткую гэг-комедию, опубликованную в 1967 году в журнале Bokura издательством Коданся; в то же время работая над мангой-адаптацией аниме-сериала Тибикко Кайдзю Ядамон, манга была опубликована вскоре в том же журнале в 1967 году.

Успех и скандал 

Через несколько лет после начала своей карьеры, Нагаи добился большого успеха. Будучи ещё «мангакой без имени», он стал новым объектом множественных дебатов по телевидению и журналистов.

В 1968 году новое издательство Shueisha подготавливалось к публикации в своём журнале Weekly Shōnen Jump первой манги. Нагаи стал одним из главных кандидатов среди мангак, чьё произведение могло бы выпускаться издательством. Так Нагаи решил написать полноценную работу, а не короткие истории, которые в большом количестве создавал ранее. Так создаётся манга Harenchi Gakuen, которая становится одной из самых успешных работа Нагаи, а журнал Weekly Shōnen Jump в первые дни распродаётся тиражом в миллион копий. Это также первая манга, в которой есть элементы эротики (но не хентая), таким образом, Нагаи стал основоположником жанра этти, открыв новую дверь в историю манги и став лицом целого поколения.

Работа серьёзно повлияла на современные восприятия о манге в Японии. Вскоре по мотивам манги стали выпускаться аниме-экранизации и новые телешоу. Данное произведение сыграло ключевую роль в развитии журнала Shōnen Jump, чьи копии были проданы миллионами в течение недели.

Параллельно манга Harenchi Gakuen считалась скандальной в своё время. Она подверглась шквалу критики как слишком вульгарная, побуждающая детей к похоти. Мужские персонажи манги, студенты и учителя описывались как озабоченные, которые стремились увидеть под юбками девушек трусы. Многие родительские, женские организации выражали открытый протест манге, а некоторые люди устраивали публичное сожжение манги. Особенно большой вклад в борьбе против манги выполнила «Ассоциация родителей-учителей» (РУА), устроив открытую «войну» против манги. Это очень негативно сказалось на репутации Нагаи; он стремился избегать журналистов, новых интервью, завоевав репутацию «врага общества», тем не менее по его словам, при создании манги, он чётко видел грань дозволенного.

При создании манги, Нагаи не предполагал, что его работа вызовет столько протестов, так как он изначально создавал мангу для взрослой аудитории и за основу стандартов брал популярные фильмы, предназначенные для подростковой аудитории до 18 лет. Стоит отметить, что в произведении отсутствуют сексуальные сцены и изображение половых органов. На фоне массовых протестов РУА, многие поклонники продолжали поддерживать Нагаи, присылая ему письма, однако в некоторых из них говорилось, что поклонники читали мангу втайне от родителей, боясь, что те могут наказать их.

Протесты были направлены не только против самой манги, но и её экранизаций. Организация РУА пыталась остановить распространение журналов в японских магазинах. Нагаи был вынужден временно приостановить выпуск манги, присвоив ей необычную концовку. Эротическая комедия превратилась в кровавую битву учителей и студентов, которые, защищая свои идеалы и свободу выражений, погибают от рук членов организации РУА. Это был своеобразный иронический ответ РУА на их войну «против манги». Однако на этом выпуск произведения не был закончен и возобновился через несколько лет. Позже, подражая ей Нагаем, была создана манга , описывающая вооружённую борьбу между молодыми и старшими поколениями, а также манга Abashiri Ikka, пародирующая протесты РУА. В своё время манга «Абасири» стала широко популярной.

Работы 

В своей ранней работе Harenchi Gakuen Нагаи использовал элементы эротики, а в других произведениях, предназначенных для детей — сцены чрезмерного насилия, таким образом ломая табу и завоевав репутацию «сомнительного» автора.

В 1970-е годы начал писать произведения в жанре меха, создав такие известные работы, как Mazinger Z, Great Mazinger, Grendizer, и позже Mazinkaiser. Манга Mazinger стала первой, где впервые гигантского робота напрямую пилотирует главный герой. Созданный по ней аниме-сериал считается одним из самых успешных меха-сериалов, а идея робота и пилота стала массово реализовываться в других меха-сериалах в середине 70-х годов.

Другим известным произведением Нагаи считается манга Devilman, где главный герой-демон ведёт борьбу против орды других демонов. В созданном аниме-сериале по мотивам манги было однако убрано большинство сцен насилия и жесткости. Позже Нагаи создал новую версию манги — Devil Lady, где главным героем становится женщина. В 1972 году Нагаи создавал параллельно комиксы для 5 разных издательств.

Другим известным произведением Нагаи считается Cutie Honey, одно из первых произведений в жанре махо-сёдзё, которое сыграло важную роль в образования данного жанра. Поздняя работа Majokko Tickle, будучи более «традиционной», завоевала меньшую популярность.

В 1980 году Нагаи получил 4-ю премию манги Коданся за произведение Susano Oh.

В 2021 году нарисовал главу для манги Barbara Осаму Тэдзуки.

Экранизации произведений Нагаи 

  (аниме-сериал, 1972)
  (аниме-сериал, 1972)
  (мультфильм, 1973-07-18)
  (аниме-сериал, 1973)
  (аниме-сериал, 1973)
  (аниме-сериал, 1974)
  (мультфильм, 1974)
  (аниме-сериал, 1974)
  (мультфильм, 1975)
  (аниме-сериал, 1975)
  (мультфильм, 1975)
  (мультфильм, 1975)
  (аниме-сериал, 1975)
  (аниме-сериал, 1975)
  (мультфильм, 1976)
  (аниме-сериал, 1976) У Нагаи возник конфликт со студией Toei из-за авторских прав, из-за чего он разорвал сотрудничество.
  (аниме-сериал, 1976)
  (мультфильм, 1976)
  (аниме-сериал, 1978)
  (аниме-сериал, 1983)
  (аниме-сериал, 1984-04-15)
  (OVA, 1985)
  (OVA, 1985)
  (OVA, 1986)
  (OVA, 1987)
  (OVA, 1988)
  (аниме-сериал, 1989)
  (OVA, 1989)
  (OVA, 1990)
  (OVA, 1990)
  (аниме-сериал, 1991)
  (OVA, 1991)
  (OVA, 1991)
  (OVA, 1991)
  (1992)
  (OVA, 1992)
  (OVA, 1992)
  (OVA, 1992)
  (OVA, 1992)
  (OVA, 1994)
  (OVA, 1996)
  (OVA, 1996)
  (аниме-сериал, 1997)
  (мультфильм, 1997)
  (OVA, 1998)
  (аниме-сериал, 1998)
  (OVA, 2000)
  (OVA, 2000)
  (OVA, 2001)
  (аниме-сериал, 2002)
  (OVA, 2003)
  (OVA)
  (аниме-сериал, 2004)
  (OVA)
  (аниме-сериал, 2005)
  (OVA, 2006)
  (аниме-сериал, 2007)
  (аниме-сериал, 2009)
  (OVA, 2010)
  (аниме-сериал, 2011)
 Devilman: Crybaby (аниме-сериал, 2018)

Примечания

Ссылки 
 Го Нагаи (писатели-фантасты Японии) 
 Го Нагаи на сайте animenewsnetwork 

Мангаки
Лауреаты премии манги Коданся